Maxilly peut faire référence à :
Maxilly-sur-Léman, commune française de la Haute-Savoie ;
Maxilly-sur-Saône, commune française de la Côte-d’Or.